York House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 York House (Mountain City, Georgia), NRHP-ID 82002459
 York House (Pikeville, Kentucky), NRHP-ID 84001935